Чжэн Тао (; 20 августа 1985, Далянь, провинция Ляонин, КНР) — китайский футболист, защитник клуба Суперлиги Китая «Чунцин Лифань».

Карьера

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру Чжэн Тао начал в 2004 году в команде «Интер Шанхай» (в настоящее время выступает под названием «Гуйчжоу Жэньхэ»), ранее выступал за молодёжный состав клуба. В дебютном сезоне удивил многих специалистов и смог закрепиться в основе команды, сыграв в 16 матчах, а команда закончила сезон на третьем месте. В следующем сезоне принял участие в 10 матчах.

После того, как по окончании сезона 2005 года «Интер» переехал из Шанхая в Сиань и был переименован в «Шэньси Чаньба», игра команды стала нестабильной, что отразилось на результатах, в итоге в 2007 году она покинула Суперлигу. Несмотря на все трудности, Чжэн Тао остался в команде, хотя и пропустил большую часть сезона 2008 года. Только в 2011 году игрок перебрался в «Ляонин Хувин».

Статистика

Клуб 
Последнее обновление: 25 января 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте sohu.com 
 Профиль игрока на сайте «Шэньси Чаньба» 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»